Union Patriotiko Boneriano (UPB), een politieke partij op Bonaire
 Unique perceived benefit